Иван Турчанинов: Турчанинов, Иван Васильевич (1822—1901) — бригадный генерал федеральных войск во время Гражданской войны в США.